Кош — район у Португалії
 Кош — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.

Прізвище 

 Жан-Поль Кош ( 1947) — французький дзюдоїст
 Карой Кош (1883—1977) — угорський архітектор, письменник, ілюстратор, етнолог та політик
 Роберт фон Кош (1856—1942) — німецький генерал піхоти

Див. також 
 Кіш (значення)
 Кошара (значення)
 Коош